Die katholische Pfarrkirche St. Michael ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Tecklenburg, einer Stadt im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.

Die Kirche ist ein schlichter flachgedeckter Saal in klassizistischem Stil. Sie wurde von 1845 bis 1846 errichtet. In die Kirche führt eine doppelläufige Freitreppe. Das Dach ist mit einem Dachreiter bekrönt. Im Jahr 2000 wurde der Dachreiter saniert.

Orgel 
Die Orgel wurde 1966 von Franz Breil (Dorsten) erbaut. Das Schleifladeninstrument hat 14 Register auf zwei Manualen und Pedal. 3 Register stammen von dem Vorgängerinstrument aus dem Jahre 1856.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P
 Anmerkung
 L = Register von Laudenbach (1856)

Literatur 
 Georg Dehio (Begründer): Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen. Band 2: Dorothea Kluge, Wilfried Hansmann: Westfalen. Neubearbeitung. Deutscher Kunstverlag, München u. a. 1969

Weblinks

Einzelnachweise 

Tecklenburg
Michael
Tecklenburg, Michael
Tecklenburg
Tecklenburg, Michael
Baudenkmal in Tecklenburg
Erbaut in den 1840er Jahren
Tecklenburg